Euphrasius ist der Name folgender Personen:

 Euphrasius von Illiturgum, einer von sieben legendären Bischöfen, die von Petrus und Paulus nach Spanien gesandt worden sein sollen
 Euphrasius von Poreč, Bischof von Poreč

Siehe auch:
 Euphrasius-Basilika in Poreč, Kathedrale des kroatischen Bistums Poreč-Pula
 Euphrasia